Международный теннисный турнир в Хобарте 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 6 по 14 января 2012 года. Турнир являлся одним из заключительных соревнований WTA в Океании, подготовительных к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Янина Викмайер (№ 26 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мона Бартель побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Янина Викмайер уступает свой 1й в сезоне и 4й за карьеру финал соревнования ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Моника Никулеску выигрывает свой 2й титул в девятом финале на турнирах ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2012 года
2012